Анатолий Усов:
 Усов, Анатолий Николаевич (род. 1940) — советский и российский сценарист.
 Усов, Анатолий Сергеевич (1922—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Усов, Анатолий Федорович (1939—2017) — физик, лауреат премии имени П. Н. Яблочкова.